Шапіро — єврейське ашкеназьке прізвище, походить від назви німецького міста Шпайєр, де за давніх часів існувала єврейська громада.

Відомі носії:
 Шапіро Адольф Якович (* 1939) — радянський, латвійський і російський режисер, театральний педагог.
 Шапіро Анатолій Ізраїлевич — український педагог.
 Шапіро Анатолій Павлович (1913—2005) — Герой України, учасник визволення концтабору Аушвіц 27 січня 1945 року.
 Шапіро Бен — американський консервативний політичний аналітик, письменник, колумніст, ведучий ток-шоу на радіо і адвокат.
 Шапіро Дора Самійлівна — ентомолог, знавець жуків-листоїдів, доктор біологічних наук.
 Шапіро Гелен — британська співачка.
 Шапіро Євген Веніамінович (1907—1999) — радянський кінооператор, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Шапіро Ізраіль Якович (1909—2001) — доктор медичних наук, професор Львівського медичного інституту.
 Шапіро Лев Борисович (*1927) — радянський державний і політичний діяч, перший секретар обкому КПРС Єврейської автономної області.
 Шапіро Михайло Григорович (1909, Катеринослав (нині Дніпро) — 2001, Ленінград) — радянський кінорежисер, сценарист.
 Шапіро Олександр (*1969) — російський кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Шапіро Олександр Петрович (~1890 — †1942) — діяч російського та європейського анархійського руху, комуніст, батько видатного математика Александра Гротендіка.
 Шапіро Роберт ( 1963) — американський науковець, професор кафедри комп'ютерних наук в Принстонському університеті, співробітник Microsoft Research.

Інше:
 3832 Шапіро — астероїд головного поясу, відкритий 30 серпня 1981 року.

Єврейські прізвища